Gustaf Dalén kan avse:

Gustaf Dalén, Oxelösund – en svensk fyr cirka 12 kilometer utanför Oxelösund
Gustaf Dalén, Skiftet – en fyr mellan Åland och Egentliga Finland

Se även

Gustaf Dalén